Сырково — топоним:

Молдавия 
 Сырково (Сыркова) — село в Резинском районе;

России

См. также 
 Большое Сырково — деревня, Волоколамский район, Московская область.
 Малое Сырково — деревня, Волоколамский район, Московская область.